De Inname van Diest kan verwijzen naar:

 Verovering van Diest (1572)
 Diest onder Oranje Nassau